Broancă este o denumire consemnată de folclorul muzical românesc, regionalism mai răspândit în Transilvania ce poate desemna specii ale unor instrumente cu coarde:
 Violoncelul adaptat la execuția pe trei corzi („Do” este coarda la care se renunță), iar restul se acordează, de regulă, Sol-re-sol
 Contrabasul, cu două până la patru corzi (în corzile lipsă, dacă este cazul, vor fi cele grave – „Mi” sau „Mi” și „La”)

Instrumente cu coarde
Instrumente populare din România